El opistosoma es uno de los tagmas en que se divide el cuerpo de los quelicerados (el otro tagma es el prosoma; los quelicerados no tienen una cabeza diferenciada del resto del cuerpo). El opistosoma es a veces denominado abdomen, término desaconsejado ya que no es homólogo del abdomen de los crustáceos e insectos.

Funciones
En el opistosoma se localizan las funciones vegetativas: circulación, respiración, digestión interna, reproducción. El orifico genital se abre en el segundo segmento; a continuación se abren las filotráqueas o pulmones en libro y/o los estigmas del sistema traqueal; el ano desemboca en el último segmento.

El opistosoma en los diferentes grupos

En arañas y amblipigios existe una constricción o cintura (pedicelo) que separa el opistosoma del prosoma pero en el resto de arácnidos el límite entre ambos tagmas es menos evidente. Además, los escorpiones poseen un opistosoma diferenciado en dos zonas, una basal y ancha denominada mesosoma y otra estrecha y alargada conocida como metasoma ("cola").

En arañas y ácaros, el opistosoma muestra una clara tendencia a la reducción de los escleritos y a la pérdida de la metamería primitiva; en otros quelicerados, el opistosoma está claramente segmentado. En algunos grupos, el telson se conserva en forma de larga espina (merostomados), aguijón venenosos (escorpiones) o de filamento multiarticulado (palpígrados). El opistosoma de los xifosuros posee branquias en libro que son apéndices modificados; en los arácnidos hay también estructuras derivadas de apéndices, como los pulmones en libro, las hileras (arañas) o los peines (escorpiones).

Chelicerata
Anatomía de los artrópodos
Términos zoológicos